Никола Василь (; ) — боснийский футболист, вратарь немецкого клуба «Санкт-Паули» и сборной Боснии и Герцеговины.

Клубная карьера 
Начал заниматься футболом в клубе «Межигорье». В 2010 году перешёл в юношескую команду клуба «Зриньски», а весной 2013 года дебютировал в основной команде в матчах чемпионата Боснии. За пять сезонов сыграл только 17 матчей в основной команде, из них 10 — в весенней части сезона 2012/13. Дважды отдавался в аренду в клубы низших лиг Боснии — «Игман Коньиц» и «Бранитель». В составе «Зриньски» трижды стал чемпионом страны, но в этих сезонах практически не выходил на поле.

В 2017 году перешёл в германский «Нюрнберг», но играл только за его вторую команду в региональной лиге. Летом 2019 года перешёл в клуб чемпионата Украины «Заря» (Луганск). Дебютный матч в высшей лиге сыграл 4 марта 2020 года против «Львова», а всего в первом сезоне сыграл 4 матча, из них в трёх не пропускал голов.

Карьера в сборной 
Имеет также гражданство Хорватии. Привлекался к играм юниорской (до 19 лет) и молодёжной сборной Боснии (до 21 года). Сыграл 2 матча в отборочном турнире молодёжного чемпионата Европы 2015 года. 

11 марта 2021 года впервые получил вызов в сборную Боснии и Герцеговины новым главным тренером Ивайло Петевым для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборных Финляндии и Франции, а также в товарищеском матче против сборной Коста-Рики. 27 марта 2021 года дебютировал за сборную Боснии и Герцеговины в домашнем товарищеском матче против сборной Коста-Рики (0:0), выйдя в стартовом составе, но был заменён на 58-й минуте на Кенана Пирича.

Достижения 
 «Зриньски»
 Чемпион Боснии и Герцеговины (3): 2013/14, 2015/16, 2016/17
«Заря»
 Бронзовый призёр чемпионата Украины (2): 2019/20, 2020/21.
 Финалист Кубка Украины: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Заря» Луганск

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Зриньски»
Игроки ФК «Игман»
Игроки ФК «Нюрнберг II»
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Санкт-Паули»